Партия Колорадо:

 Партия Колорадо — правая политическая партия Парагвая
 Партия Колорадо — правая политическая партия Уругвая